Amika, zene album.
 Amika (2008–2011) belga televíziós filmsorozat.
Amika, anyakönyvezhető női név